Awakenings steht für:

 ein Techno-Musikfestival in den Niederlanden, siehe Awakenings (Festival)
 einen US-amerikanischen Film von 1990, siehe Zeit des Erwachens